Motocyklowe Grand Prix Australii 2015 – szesnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która została rozegrana 18 października 2015 na torze Phillip Island Grand Prix Circuit na wyspie Phillip Island w Australii.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2015
2015 w Australii